Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1956 se dispute du 10 au .

Joan Curry remporte le simple dames. En finale, elle bat Louise Snow.

En double mixte, la paire Françoise Cor et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1956
Aix-en-Provence
Sport en France en 1956
Sport en juillet 1956